Morocco Tennis Tour 2014 steht für:

 Morocco Tennis Tour Mohammedia 2014, Tennisturnier in Mohammedia
 Morocco Tennis Tour Meknès 2014, Tennisturnier in Meknès
 Morocco Tennis Tour Kenitra 2014, Tennisturnier in Kenitra